Do turnaje Svijany Open 2013 nastoupilo celkem 16 šestnáct párů.

Vítězem prvního ročníku Svijany Open 2013 ve čtyřhře se stal nenasazený australsko-německý pár Rameez Junaid a Tim Pütz, který ve finále libereckého turnaje přehrál druhou nasazenou australsko-tchajwanskou dvojici Colina Ebelthitea a Hsin-Hana Lea v poměru 6-0 a 6-2 na sety.

Nasazení párů 

  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (čtvrtfinále)
  Colin Ebelthite /  Lee Hsin-han (finále)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (semifinále)
  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk čtyřhry

Svijany Open
Tenis v Česku v roce 2013